Bentwich ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Bentwich (1856–1932), britischer Rechtsanwalt und Zionist
 Norman Bentwich (1883–1971), britischer Rechtsanwalt und Zionist